Партиза́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Партизанская улица — улица в Абакане.
 Партизанская улица — улица в Архангельске.
 Партизанская улица — улица в Ачинске.
 Партизанская улица — улица в Барнауле.
 Партизанская улица — улица в Грозном.
 Партизанская улица — улица в Иркутске.
 Партизанская улица — улица в Казани.
 Партизанская улица — улица в Костроме.
 Партизанская улица — улица в Красноярске.
 Партизанская улица — улица в Липецке.
 Партизанская улица — улица в Луге.
 Партизанская улица — улица в Москве.
 Партизанская улица — улица в Новосибирске.
 Партизанская улица — улица в Омске.
 Партизанская улица — улица в Петрозаводске.
 Партизанская улица — улица в Подольске.
 Партизанская улица — улица в Самаре.
 Партизанская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Партизанская улица — улица в Смоленске.
 Партизанская улица — улица в Томске.

Украина 
 Партизанская улица — улица в Днепре.
 Партизанская улица — улица в Донецке.
 Партизанская улица — улица в Евпатории.
 Партизанская улица — улица в Константиновке.
 В Луганске:
 Партизанская улица.
 2-я Партизанская улица.
 Партизанская улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Партизанская улица — улица в Симферополе.
 Партизанская улица — улица в Харькове.
 Партизанская улица — улица в Хмельницком.
 Партизанская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Партизанский переулок
 Улица Красных Партизан
 Улица Сибирских Партизан
 Улица Партизана Германа